La détection d'un objet ou d'un phénomène est sa mise en évidence, généralement à l'aide d'un détecteur.
 Un détecteur est un dispositif technique (instrument ou substance) qui change d'état en présence de l'élément ou de la situation pour lequel il a été spécifiquement conçu. Des fonctions supplémentaires peuvent apporter des précisions qualitatives ou quantitatives sur le phénomène observé.
 Dans la marine nationale, le détecteur est le marin chargé de l'entretien et de l'exploitation des informations données par les radars de veille surface.

Cet article présente quelques exemples de détection et différents détecteurs, sans toutefois décrire en détail leur fonctionnement qui fait l'objet d'articles plus spécialisés.

Détection de rayonnements 

Rayonnement électromagnétique et particules élémentaires :
 pellicule photographique ;
 compteur Geiger-Müller (ou compteur Geiger) (rayonnements ionisants de type particules alpha, bêta ou gamma et rayons X) ;
 compteur à grille ;
 compteur proportionnel (compteur à flux gazeux ou compteur scellé) ;
 cellule photoélectrique (lumière) ;
 scintillateur ou compteur à scintillation : écran fluorescent, photomultiplicateur (PM) et CPM (Channel PhotoMultiplier) : comptage ;
 capteur photographique (caméra à capteur CCD) ;
 analyse dispersive en longueur d'onde et analyse dispersive en énergie ;
 détection du rayonnement thermique (infrarouge) : détecteurs QWIP par exemple ;
 détecteur sensible à la position : chambre à bulles, chambre à fils, détecteur à ligne à retard.
 Détecteur de particules
 Détecteur de traceur, pour les rayonnements élecromagnétiques de télécommunication

Détection de contrefaçon 
 Détecteur de faux billet ;
 Détecteur de médicament contrefaits ;
 etc.

Détection de particules ou de gaz (sécurité au travail) 
 Poussières
 Fibres
 Gaz toxique ou non (exemple : dioxygène, voir Oxymètre)
 Radon
 etc.

Détection incendie

Pour les locaux professionnels 
Une installation de détection incendie a pour but de signaler à un poste central ou au personnel chargé de la sécurité de l'établissement tout évènement pouvant être le signe d'un début d'incendie. Cette détection peut être effectuée à l'aide de différentes technologies :
 Détection conventionnelle
 Détection analogue (adressable)
 Détecteur optique de fumées (ponctuel) ou Photo-électrique
 Détecteur optique de flamme
 Détecteur de chaleur (thermostatique, thermovélocimétrique)
 Détecteur multi-capteurs
 Détecteurs multi-ponctuels
 Tête autonome de détection-extinction d'incendie (gicleur ou « sprinkler »)
 Détecteur de bris de verre

Pour les particuliers 
 Le détecteur et avertisseur autonome de fumée
 Le détecteur-avertisseur autonome de monoxyde de carbone

Détection d'atmosphères explosives (explosimétrie) ou dangereuses 
 Explosimètre ou détecteur de gaz spécifiques : appareil servant à mesurer la teneur en gaz explosible d'une atmosphère.
 L'utilisation des détecteurs de gaz pour l'explosimétrie et la toxicométrie. Dans ces domaines, le détecteur de gaz est un appareil conçu pour déclencher une alarme (sonore, visuelle) lorsque l'atmosphère devient explosible (présence d'un gaz combustible), toxique (présence d'un gaz dangereux pour la santé) ou lorsque la concentration en dioxygène () devient dangereuse (voir Oxymètre).

Détecteurs en sciences 
 Détecteur de chromatographie
 Détecteur de foudre

Autres 
 Détecteur de mensonge
 Détecteur de métaux

Notes et références

Articles connexes 

 Domotique 
 Capteur
 Détection de faux billets

Instrument de mesure
Système d'alerte
Équipement de protection individuelle